Конверс ():

Персоналии 
 Конверс, Джулиус (1798—1885) — 34-й губернатор штата Вермонт
 Конверс, Фредерик (1871—1940) — американский композитор и педагог.

Топонимы 
 Конверс (округ, Вайоминг)
 Конверс (Индиана)
 Конверс (Луизиана)
 Конверс (Техас)
 Конверс (округ Блэкфорд, Индиана)
 Конверс (остров) — остров в штате Мэн (США)

См. также 
 Конверсия (лингвистика)
 Converse